Ранчо ел Родео има више значења:

 Ранчо ел Родео (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Родео (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Родео (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Родео (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Родео (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Родео (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Родео (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику